Coeluridae (česky také "céluridi") byla čeleď malých teropodních dinosaurů, žijících na území dnešního Wyomingu (USA) v době asi před 160 až 150 miliony let (stupně oxford až tithon, období svrchní jury).

Zařazení a popis 
V minulosti byly do této skupiny řazeni prakticky všichni menší teropodi z období končící jury, což vedlo k velkým zmatkům v taxonomii. V roce 2007 byla publikována studie, podle které sem však patří jen dva rody dinosaurů - Coelurus a Tanycolagreus, přičemž jde nejspíš o zástupce nadčeledi Tyrannosauroidea (Tyrannosaurus rex je tedy vzdáleným pozdějším příbuzným těchto dinosaurů). Rod Coelurus dal název celé skupině teropodů - Coelurosauria, přesto není příliš dobře známý. V minulosti sem byly řazeny četné rody dravých dinosaurů, které byly později zase přejmenovány nebo prohlášeny za vědecky neplatné. V současnosti je uznáván pouze jeden druh, C. fragilis, popsaný O. C. Marshem v roce 1879 ze slavného souvrství Morrison. Měřil na délku asi 2,4 metru a vážil kolem 20 kilogramů. Tanycolagreus je méně známý rod, který byl vědecky popsán v roce 2005. Podle odhadů měřil na délku asi 4 metry a vážil kolem 120 kilogramů. Oba tito teropodi byli zřejmě predátory a lovci malých obratlovců.

Kladogram

Odkazy

Reference

Literatura 
 Marsh, Othniel Charles (1879). Notice of new Jurassic reptiles (pdf). American Journal of Science, series 3. 18: 501–505.
 Rauhut, Oliver W. M. (2003). The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs. Special Papers in Palaeontology. 69: 1–213.
 Senter, Phil (2007). A new look at the phylogeny of Coelurosauria (Dinosauria, Theropoda). Journal of Systematic Palaeontology. 5 (4): 429–463. doi: 10.1017/S1477201907002143.
 Holtz, Thomas R., Jr.; Molnar, Ralph E.; Currie, Philip J. (2004). Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka, eds. The Dinosauria (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 71–110. .
 Cau, Andrea; Brougham, Tom; Naish, Darren (2015). The phylogenetic affinities of the bizarre Late Cretaceous Romanian theropod Balaur bondoc (Dinosauria, Maniraptora): Dromaeosaurid or flightless bird? PeerJ. 3: e1032. doi: 10.7717/peerj.1032

Externí odkazy 
 
 Informace o rodu Coelurus na webu Palaeos.com 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Dinosauři ze Severní Ameriky